Villa Volpicelli – villa di Posillipo
Villa Volpicelli – villa di San Giovanni a Teduccio
Villa Volpicelli – altra villa di San Giovanni a Teduccio